Florenc může být:

Florenc – místní pojmenování pro pražské území nacházející v okolí ulice Na Florenci mezi Karlínem, Novým Městem a Těšnovem
Florenc (stanice metra v Praze) – stejnojmenná stanice Pražského metra na trase "C" a "B"
Ústřední autobusové nádraží Florenc – pražské ústřední autobusové nádraží

v kultuře
Florenc 13.30 – český film z roku 1957 režiséra Josefa Macha